Абаран () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Альта-дель-Сегура. Занимает площадь 115,38 км². Население — 12 964 человека (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км. Расположен на берегу реки Сегура.

На территории города обнаружены археологические находки, относящиеся к бронзовому веку. Впервые упоминается в 1281 году. В городе расположена самая большая из действующих в Европе водокачек, вокруг которой создан городской парк. К туристическим достопримечательностям также относится церковь Сан Пабло.

Покровителями города считаются святые Косма и Дамиан Аравийские и .

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Abarán

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии